Рудольф II Слепой (; , Вольфратсхаузен — , Нойштадт) — пфальцграф Рейнский с 1329 года.

Сын Рудольфа I (ум. 1319) и Мехтильды Нассауской (ум. 1323). Племянник императора Людвига IV Баварского.

После смерти отца находился под опекой графа Иоганна фон Нассау.

Пфальц ещё в 1317 году захватил Людвиг Баварский. После того, как в 1323 году умерла Мехтильда (его ярая противница), он помирился с племянниками.
Они решили поделить Пфальц, и 4 августа 1329 года в Павии был заключен соответствующий договор. Людвиг Баварский и его сыновья получали Верхнюю Баварию и часть Верхнего Пфальца, Рудольф II и его младший брат Рупрехт I — Рейнский Пфальц.

18 февраля 1338 года братья и их племянник Рупрехт II совершили ещё один раздел владений, по которому Рудольфу II достался Нойштадт с городом Винциген.

Из-за прогрессирующей болезни глаз к концу жизни Рудольф II полностью ослеп и передал управление своими владениями брату — Рупрехту I, который и стал его наследником.

Семья 
Рудольф был женат дважды:
 1328 — на Анне Каринтийско-Тирольской (ок. 1300—1331), дочери герцога Оттона III. Их дочь Анна (1329—1353) вышла замуж за императора Карла IV.
 вторая жена (1348) — Маргарита Сицилийская (1331—1377), дочь короля Фридриха II.

Примечания

Источники 
 Lukas Grünenwald: Wittelbachische Denkmäler und Jahrgedächtnisse in der Stiftskirche zu Neustadt a. d. H. In: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz. Band 19, 1895, S. 129—169.
 Alban Haas: Die Aegidien-Stiftskirche in Neustadt an der Haardt. In: Festschrift zur Feier des 90jährigen Bestehens des Pfarrcäcilienvereins Neustadt an der Haardt. Pfarrcäcilienverein, Neustadt an der Haardt 1933.
 Alois Schmid: Rudolf II.. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 22, Duncker & Humblot, Berlin 2005, ISBN 3-428-11203-2, S. 183 (Digitalisat).
 Jakob Wille: Rudolf II. (Pfalzgraf bei Rhein). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 29, Duncker & Humblot, Leipzig 1889, S. 551—554.
 Karte: Hausvertrag von Pavia, 4. August 1329 (Haus der Bayerischen Geschichte)
Пфальцграфы Рейнские
Виттельсбахи
Пфальцграфы Германии XIV века